Упатисса:
 Упатисса (правитель) — один из правителей на территории Шри-Ланки.
 Упатисса (архат) — архат тхеравады, известный как автор пособия по медитациям вимуттимагга.